Осемнадесетото (XVIII) хилядолетие пр.н.е. обхваща периода от началото на 18 000 г. пр.н.е. до края на 17 001 г. пр.н.е.

18 000 пр.н.е. 
 Пещерата Ласко̀ в югозападна Франция

Хилядолетия